Николай Михайлович Арзамасцев ( — , Бишкек, Киргизия) — советский, киргизский тренер по баскетболу. Мастер спорта СССР. Заслуженный тренер Киргизской ССР (1977). Педагог. Профессор.

Один из создателей Национального олимпийского комитета Кыргызстана.

Биография 
В 1955 году поступил на отделение физического воспитания Фрунзенского педагогического института. С 1964 года начал работать старшим тренером мужской баскетбольной команды класса «А» — «Политехник» Фрунзенского политехнического института. В 1971 году команда стала чемпионом СССР среди политехнических вузов. Баскетболисты «Политехника», под руководством Н. Арзамасцева, неоднократно были призёрами первенств ЦС СДСО «Буревестник», многие игроки были включены в сборные команды СССР. Команда успешно выступала на международной арене против команд Туниса, Камбоджи, Турции, Анголы, Мозамбика и Афганистана.

Стал одним из первых мастеров спорта СССР по баскетболу. За годы работы тренером воспитал более 30 мастеров спорта и двух мастеров спорта международного класса СССР. В значительной мере способствовал развитию баскетбольной школы Киргизии. Был главным тренером мужской команды республики.

В течение 15 лет был членом исполкома Национального олимпийского комитета Кыргызстана.

Наряду с тренерской деятельностью Арзамасцев вёл активную педагогическую деятельность на кафедре физического воспитания Фрунзенского политехнического института (ФПИ). За более чем сорокалетний период (1960—2004) работы в вузе, прошёл путь от рядового преподавателя до профессора.

Работал заместителем декана по учебно-спортивной работе на энергетическом факультете ФПИ. В течение 20 лет возглавлял правление спортивного клуба «Политехник».

За время тренерской работы Н. Арзамасцев подготовил 29 мастеров спорта СССР и двоих мастеров спорта международного класса. В 1977 году ему присвоили звание Заслуженного тренера Киргизской ССР.

Автор более 30 научных работ по организации физической культуры и спорта в вузах Кыргызстана и развитию баскетбола в стране.

Похоронен на Юго-Западном кладбище Бишкека.

Награды 
Награждён тремя медалями СССР, Орденом Международного Олимпийского Комитета и медалью «Данк» Кыргызской Республики.

Ссылки 
 Некролог

Баскетбольные тренеры СССР
Заслуженные тренеры Киргизской ССР
Тренеры Киргизии
Педагоги Киргизии
Преподаватели вузов Бишкека
Похороненные в Бишкеке